Armeens handbalteam (mannen)
 Armeens handbalteam (vrouwen)